Драгунская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Драгунская волость (Карачевский уезд) — в составе Орловской (позднее — Брянской) губернии
 Драгунская волость (Тюкалинский уезд) — в составе Тобольской губернии, Тюкалинский уезд